Gabriel Périès (né en 1961), politologue et enseignant-chercheur français.
 Jacques Périès (1736-1797), membre de la Convention, député au Conseil des Cinq-Cents.